Шиес:
 Шиес — река в Ленском районе Архангельской области, приток Вычегды
 Шиес — посёлок железнодорожной станции в Ленском районе Архангельской области
 Шиес — станция Северной железной дороги в Архангельской области
 Протесты в Шиесе — экологический протест против строительства мусорного полигона вблизи железнодорожной станции Шиес в Архангельской области